Anvil Peak bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Australien:
 Anvil Peak (Australien), Vulkan in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Anvil Peak (Alaska)
 Anvil Peak (Wyoming)